Forma tronca del sostantivo "suora"
Titolo originale del romanzo di Jorge Amado Sudore